Александра Ботез (; 24 сентября 1995, Даллас, штат Техас, США) — канадско-американская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (WFM).

Шахматная карьера 
Румынского происхождения. Родилась в США. Выросла в румынской общине Ванкувера, Британская Колумбия, Канада. Начала играть в шахматы в возрасте 6 лет в шахматном клубе «Золотые рыцари» при румынском общественном центре под руководством тренера В. Е. Демяна.

Выступала за сборную Канады и пять раз становилась чемпионкой Канады среди девушек. Принимала участие в нескольких шахматных олимпиадах.

В возрасте 15 лет выиграла у сборной США среди девушек. Получила стипендию в Техасском университете в Далласе, но вместо этого решила учиться в Стэнфордском университете.

Стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба. Одна из лучших канадских шахматисток, говорит на пяти языках, посещает Стэнфорд. Читает лекции в местной школе по шахматам, наставникам различных шахматных клубов в этой области и работает над проектами по развитию шахмат как учебного пособия для детей.

В апреле 2018 года Ботез комментировала игры финала Лиги Шахматы в Сан-Франциско вместе с международным мастером , международным мастером Анной Рудольф и гроссмейстером Робертом Хессом. В июне 2018 года комментировала ChessKid Crowns 7 — детский турнир в США.

Александра Ботез - популярный стример и ведёт передачи вместе со своей сестрой Андреа на канале «BotezLive» на Twitch-TV.

В настоящее время (2021) Рейтинг Эло Ботез — 2020.

Примечания

Ссылки 
 Alexandra Botez 
 Профиль ФИДЕ

Участницы шахматных олимпиад
Шахматисты Канады
Шахматисты США
Мастера ФИДЕ среди женщин